Hellenbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Lucy Hellenbrecht (* 1998), deutsche Schauspielerin, Model und Reality-TV-Teilnehmerin
 Lydia Adelheid Hellenbrecht (1844–1920), Hamburger Original